Рагозин, Лев:
 Рагозин, Лев Николаевич (1928—2012) — советский и российский оператор и режиссёр.
 Рагозин, Лев Фёдорович (1846—1908) — русский врач-психиатр и государственный деятель.